Un homme de talent, nouvelle d'Anton Tchekhov (1886) ;
 Un homme de talent, nouvelle de Robert Silverberg (1957).